Utslagsspelet i Europamästerskapet i fotboll 2012 är det andra och sista steget i EM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (8 totalt) går vidare till kvartsfinal, där de vinnande lagen går vidare till semifinal och till sist final. Om en match står lika efter full tid spelas förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera och sidbyte men utan paus. Om resultatet fortfarande är lika efter förlängningen avgörs matchen genom straffsparkar.

Kvalificerade lag 
Samtliga lag spelade tre matcher i gruppspelsomgången. Tyskland var det enda laget som vann samtliga matcher. Tjeckien lyckades vinna sin grupp trots att deras målskillnad slutade på -1 (fler insläppta än gjorda mål).

Spelsträd

Kvartsfinaler 
Åtta lag från gruppspelet gick vidare till kartsfinalerna i EM 2012.

Tjeckien mot Portugal 
Tjeckien vann grupp A och möter Portugal som kom tvåa i grupp B. Lagen har tidigare mötts vid elva tillfällen med fyra vinster vardera och tre oavgjorda matcher. Lagen har mötts vid två tidigare tillfällen i EM-sammanhang: i kvartsfinalen vid EM 1996 där Tjeckien vann mötet med 1–0, och EM 2008 där Portugal vann matchen och avancerade från gruppspelet, medan Tjeckien åkte ut.

{{Resultat med trupp|id=CZE-POR
|nr       = 25
|bild     = CZE-POR_2012-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål2     =  Cristiano Ronaldo
|arena    = Nationalstadion
|spelplats= Warszawa, Polen
|publik   = 55590
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  & 
|fjärdedomare = 
|måldomare    = Martin Atkinson & 
|bästespelare = Cristiano Ronaldo (Portugal)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Grekland 
Tyskland vann grupp B och möter Grekland som kom tvåa i grupp A. Lagen har tidigare möts vid åtta tillfällen med fem vinster för Tyskland och tre oavgjorda matcher.

Fram till matchen hade lagen möts vid ett tidigare tillfälle i EM-sammanhang; vid gruppspelet under EM 1980 spelade Västtyskland mot Grekland som slutade 0–0. Västtyskland vann gruppen och avancerade från gruppspelet, medan Grekland åkte ut.

{{Resultat med trupp|id=GER-GRE
|nr       = 26
|bild     = GER-GRE_2012-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Philipp Lahm Sami Khedira Miroslav Klose  Marco Reus 
|mål2     =  Georgios Samaras Dimitris Salpingidis
|arena    = PGE Arena Gdańsk
|spelplats= Gdańsk, Polen
|publik   = 38751
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Primoz Arhar & 
|fjärdedomare = 
|måldomare    = Slavko Vinčič & 
|bästespelare = Mesut Özil (Tyskland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Frankrike 
Spanien vann grupp C och möter Frankrike som kom tvåa i grupp D. Lagen har tidigare möts vid 30 tillfällen med 13 vinster för Spanien, 11 för Frankrike och 6 oavgjorda matcher. Senaste gången lagen möttes var i en träningsmatch den 3 mars 2010 där Spanien vann med 2–0.

I EM-sammanhang har lagen möts vid 5 tillfällen, bland annat under finalen av EM 1984 där Frankrike stod som segrare efter mål av Michel Platini och Bruno Bellone. 16 år senare möttes lagen i kvartsfinalen av EM 2000 där Frankrike återigen vann matchen. 

Xabi Alonso gjorde bägge målen mot Frankrike som blev Spaniens första vinst mot Les Bleus i tävlingssammanhang (Spanien hade enbart vunnit i träningsmatcher). Det första målet var assisterad av katalanen Jordi Alba som slog ett inlägg på en omarkerad Xabi Alonso som nickade in bollen i bortre hörnet vid den 19:e spelminuten. Vid den 91:a spelminuten fick Spanien en straff tilldömt (Anthony Réveillère fällde Pedro) och Xabi Alonso gjorde då sitt 15:e landskampsmål på sin 100:e match för landslaget.

{{Resultat med trupp|id=ESP-FRA
|nr       = 27
|bild     = ESP-FRA_2012-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Xabi Alonso 
|arena    = Donbass Arena
|spelplats= Donetsk, Ukraina
|publik   = 47000
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Renato Faverani & 
|fjärdedomare = 
|måldomare    = Gianluca Rocchi & 
|bästespelare = Xabi Alonso (Spanien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Italien 
England vann grupp D och möter Italien som kom tvåa i grupp C. Lagen har tidigare möts vid 22 tillfällen med 7 vinster för England, 9 för Italien och 6 oavgjorda matcher.

Senaste gången lagen möttes var den 27 mars 2002 i en träningsmatch som Italien vann med 2–1. I tävlingssammanhang var den senaste mötet den 11 oktober 1997 vid kvalspelet till VM 1998

I EM-sammanhang har lagen enbart möts vid gruppspelet av EM 1980: matchen slutade 1–0 till Gli azzurri efter ett mål av Juventusspelaren Marco Tardelli på den 79:e spelminuten.

{{Resultat med trupp|id=ENG-ITA
|nr       = 28
|bild     = ENG-ITA_2012-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|efl      = ja
|straffresultat= 2 – 4Italien sköt första straffen
|straffar1= Steven Gerrard Wayne Rooney Ashley Young Ashley Cole 
|straffar2=  Mario Balotelli Riccardo Montolivo Andrea Pirlo Antonio Nocerino Alessandro Diamanti
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Kiev, Ukraina
|publik   = 64340
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Bertino Miranda & 
|fjärdedomare = 
|måldomare    = Jorge Sousa & 
|bästespelare = 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Portugal mot Spanien 

{{Resultat med trupp|id=POR-ESP
|nr       = 29
|bild     = POR-ESP_2012-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|efl      = ja
|straffresultat= 2 – 4Spanien sköt första straffen
|straffar1= João Moutinho Pepe Nani Bruno Alves 
|straffar2=  Xabi Alonso Andrés Iniesta Gerard Piqué Sergio Ramos Cesc Fàbregas
|arena    = Donbass Arena
|spelplats= Donetsk, Ukraina
|publik   = 48000
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Bahattin Duran & 
|fjärdedomare = 
|måldomare    = Hüseyin Göçek & 
|bästespelare = Sergio Ramos (Spanien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Italien 

{{Resultat med trupp|id=GER-ITA
|nr       = 30
|bild     = GER-ITA 2012-06-28.svg
|datum    = 28 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Mesut Özil 
|mål2     =  Mario Balotelli
|arena    = Nationalstadion
|spelplats= Warszawa, Polen
|publik   = 55540
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Frédéric Cano & 
|fjärdedomare = 
|måldomare    = Fredy Fautrel & 
|bästespelare = Andrea Pirlo (Italien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Referenser

Externa länkar 
 

Utslagsspel